Хиспула (Hispulla) може да се отнася за:

 Калпурния Хиспула, леля на Плиний Млади и на съпругата му Калпурния
 Корелия Хиспула, дъщеря на Квинт Корелий Руф, съпруга Луций Нераций Марцел, майка на Луций Корелий Нераций Панза